DFV steht für:

Unternehmen:
 DFV Deutsche Familienversicherung, Versicherungsgesellschaft
 Deutscher Fachverlag
 Deutsche Filmvertriebs GmbH, Berlin, Filmverleih der UFA

Sportorganisationen:
 Deutscher Fahnenschwinger Verband
 Deutscher Fallschirmsportverband
 Deutscher Faustballverband der DDR
 Deutscher Fechtverband, der Fechtverband der DDR
 Deutscher Federball-Verband, der Badmintonverband der DDR
 Deutscher Frisbeesport-Verband
 Deutscher Fußball-Verband, der Fußballverband der DDR

Organisationen:
 Deutscher Fährschiffahrtsverein
 Deutscher Familienverband
 Deutscher Feuerwehrverband e.V., Fachverband der deutschen Feuerwehren
 Deutscher Fischerei-Verband
 Deutscher Fleischer-Verband
 Deutscher Fliegerarztverband
 Deutscher Flottenverein
 Deutscher Forstverein
 Deutscher Franchise-Verband
 Deutscher Freidenker-Verband
 Deutscher Freundschafts-Verband
 Deutscher Funk-Verband, gegründet in den 1970er Jahren von ehemaligen Mitgliedern des DARC

Sonstiges:
 Dependencias federales de Venezuela, bundesunmittelbares Gebiet in Venezuela, siehe Dependencias Federales
 Cosworth DFV, britischer Formel-1-Motor

Abkürzung